Dirk Coster (schrijver) (1887-1956) was Nederlands essayist, criticus en toneelschrijver.
Dirk Coster (natuurkundige) (1889-1950) was een Nederlands natuurkundige, werkzaam in Groningen.